Cette page contient les pages d'homonymie de Dai Jones et Dave Jones,

David Jones est un nom courant, surtout au pays de Galles : le prénom est celui du saint national gallois, David, et le patronyme Jones y est le plus courant.

Personnalités 
David Jones, Dave Jones et Dai Jones peut désigner :

sport
 David Jones, athlète britannique ;
 Dave Jones, entraîneur de  football du club gallois Cardiff City ;
 David Jones, footballeur gallois ;
 David Jones, footballeur anglais du Millwall Football Club ;
 David Jones, footballeur anglais du Bury Football Club ;
 David Jones (1984-), footballeur anglais du Sheffield Wednesday FC ;
 David Jones (1985-), joueur américain de football américain ;
 David Jones (1984-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 David Jones, joueur de football américain plus connu sous le nom de Deacon Jones ;
 David Phillips Jones, joueur gallois de rugby ;
 Dai Jones (1881-1933), un joueur de rugby à XV internationale gallois ;
 Dai Jones (1910-?), un joueur de rugby à XV internationale gallois ;
 Dai Jones (1916-?), un joueur de rugby à XV internationale gallois ;

politique
 David Charles Jones, chef d'état-major des armées des États-Unis de 1978 à 1982 ;
 Dave Jones, homme politique californien ;
 David Jones, ministre du Logement à Guernesey ;
 David Jones (1810-1869), député britannique du Parti conservateur pour le Carmarthenshire ;
 David Jones (1952-), député britannique pour le pays de Galles ;
 David Thomas Jones (1899-1963), député du Parti travailliste pour la circonscription de Hartlepool (1945–1959) ;
 David Jones, présentateur de Sky Sports News ;

arts
 David Robert Jones, nom véritable de David Bowie ;
 David Jones (né en 1980), guitariste du groupe Nine Black Alps ;
 David Jones (1888-1956), saxophoniste de jazz américain ;
 David Jones, poète et artiste ;
 David Jones (né en 1934), metteur en scène britannique ;
 David E. H. Jones, écrivain et savant britannique ;
 David Thomas Jones, chanteur de The Monkees, acteur et scénariste britannique ;
 Dave Jones, batteur d'Agnostic Front ;

autres
 David Jones, programmeur, concepteur de jeux vidéo et entrepreneur écossais ;
 David Jones, marchand australien ;
 David Jones, administrateur du réseau ferroviaire Highland Railway en Écosse ;
 David Jones, récipiendaire de la Croix de Victoria ;
 David Rumph Jones, général confédéré ;
 David Jones, missionnaire protestant anglais ;
 David Jones, acteur américain.

Entreprises 
 David Jones Limited, chaîne de grands magasins en Australie